Жуан Шлиттлер (; ) — бразильский дзюдоист, призёр Панамериканского чемпионата, Панамериканских игр и чемпионата мира, участник летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Биография 
Выступал в тяжёлой (свыше 100 кг) весовой категории. Серебряный призёр континентального чемпионата 2009 года. Серебряный призёр Панамериканских игр 2007 года. Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года.

На летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине в первой схватке Шлиттер победил украинца Евгения Сотникова и эстонца Мартина Падара, но проиграл кубинцу Оскару Брайсону. В утешительной серии бразилец победил ливанца , уступил французу Тедди Ринеру и выбыл из дальнейшей борьбы, став в итоге седьмым.

Ссылки 
 
 

Дзюдоисты Бразилии
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2008 года